Belloc ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Belloc (Ariège) im Département Ariège
 Belloc-Saint-Clamens im Département Gers
 Jû-Belloc im Département Gers

Belloc ist der Familienname folgender Personen:

 Auguste Belloc (1800–1867), französischer Fotograf
 Denis Belloc (1949–2013), französischer Schriftsteller
 Hilaire Belloc (1870–1953), britischer Schriftsteller französischer Herkunft
 Jean-Philippe Belloc (* 1970), französischer Autorennfahrer
 Louise Swanton Belloc (1796–1881), französische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Teresa Belloc (1784–1855), italienische Opernsängerin (Mezzosopran)

Siehe auch:
 Bellocq, Gemeinde im französischen Département Pyrénées-Atlantiques
 Beloc
 Belok